Alejandra Mora puede referirse a:

 Alejandra Mora Mora,  jurista, abogada, investigadora y política costarricense.
 Alejandra Mora Soto, geógrafa marina y científica chilena, creadora del primer mapa mundial de bosques submarinos de macroalgas.